Westerholtsfelde steht für:
 Westerholtsfelde (Wiefelstede), das zur Gemeinde Wiefelstede gehörende Westerholtsfelde-Nord
 Westerholtsfelde (Bad Zwischenahn), das zur Gemeinde Bad Zwischenahn gehörende Westerholtsfelde-Süd

Anmerkung: Beide Ortsteile bildeten bis 1933 einen gemeinsamen Ort Westerholtsfelde, der zur Gemeinde Wiefelstede gehörte.